Alianza País (dallo spagnolo: Alleanza Paese), ufficialmente Movimiento Alianza País - Patria Altiva i Soberana (Movimento Alleanza Paese - Patria Orgogliosa e Sovrana), è un partito politico ecuadoriano di orientamento socialdemocratico e, in origine, socialista democratico, fondato nel 2006.

La formazione fu lanciata a Quito come piattaforma politica a sostegno del progetto di rivoluzione civile ("Revolución Ciudadana") promosso da Rafael Correa, che ne è presidente fino al 2017, quando viene sostituito da Lenin Moreno.

Risultati elettorali

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni